Mantella  è un genere di rane della famiglia Mantellidae, endemico del Madagascar.

Tassonomia
Comprende le seguenti specie:
 Mantella aurantiaca 
 Mantella baroni 
 Mantella bernhardi 
 Mantella betsileo 
 Mantella cowanii 
 Mantella crocea 
 Mantella ebenaui 
 Mantella expectata 
 Mantella haraldmeieri 
 Mantella laevigata 
 Mantella madagascariensis 
 Mantella manery 
 Mantella milotympanum 
 Mantella nigricans 
 Mantella pulchra 
 Mantella viridis

Note

Voci correlate
Anfibi del Madagascar
Fauna del Madagascar

Altri progetti

Collegamenti esterni

Mantellidae
Anfibi endemici del Madagascar
Taxa classificati da George Albert Boulenger